Renon est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme

Communes 
 Renon, commune italienne située dans la province autonome de Bolzano dans la région du Trentin-Haut-Adige ;
 Saint-Germain-sur-Renon est une commune française, située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes ;
 Saint-Georges-sur-Renon, commune française située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes.
 , village d’Indonésie dans le district de Denpasar sud, dans la ville de Denpasar, dans la province de Bali.

Montagne 
 Corno del Renon (en ), montagne d’Italie dans les Alpes de Sarntal.

Hydronyme 
 Le Renon, rivière des Dombes, dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes et un affluent de la Veyle en rive gauche et donc un sous-affluent du Rhône par la Saône et la Veyle ;
 Le Renon, rivière de l'Indre.

Patronyme 
 Gérard Renon (1940-1994), ingénieur et homme politique français ;
 Pierre-Edmond Rénon (1895-1967), officier de marine français ;
 Louis Renon (1855-1924), notaire français et maire de Clermont-Ferrand ;

Patronyme français